Bälte kan syfta på:

 Bälte (kläddetalj) – en rem man bär kring midjan eller runt höfterna
 Säkerhetsbälte – en säkerhetsanordning som finns i diverse motordrivna fordon
 Bälte (budo) – ett bälte som markerar grad eller tillhörighet i japanska stridskonster.

Se även
 Bält – de sund som sammanbinder Östersjön med Kattegatt.
 Brännvinsbältet – ett område i norra Europa där spritdrycker har dominerat alkoholkonsumtionen
 Bibelbältet – flera
 Gnällbältet – en skämtsam eller nedsättande benämning på det område i Mellansverige där dialekterna har en gnäll-liknande ton